Il pappagallo – opera comica di Anton Grigor'evič Rubinštejn
Il pappagallo – brano musicale di Sergio Endrigo e Luis Bacalov